Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди женщин 2019 проводился с 10 по 16 февраля 2019 года в городе Перт.

В чемпионате принимало участие 4 команды.

Победитель чемпионата получал право как женская сборная Шотландии выступать на , который состоялся в марте 2019 в городе Силькеборг (Дания).

Победителями чемпионата стала (в 1-й раз в своей истории) команда скипа Софи Джексон, победившая в финале команду скипа Ив Мёрхэд. Бронзовые медали завоевала команда скипа Ребекки Моррисон.

Одновременно и там же проходил чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2019.

Формат турнира 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в два круга. Две лучшие команды из выходят в плей-офф, где в финальном матче. Бронзовые медали получает команда, занявшая 3-е место на групповом этапе.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Финал. 16 февраля, 11:00

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мужского и женского чемпионатов Шотландии 2019

См. также 
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди мужчин 2019
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2019
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных пар 2018
 Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди юниоров 2019

Спорт в Шотландии в 2019 году
Чемпионаты Шотландии по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Перте (Шотландия)
Февраль 2019 года